Грёз () — французская фамилия. Известные носители:

 Грёз, Жан-Батист (1725—1805) — французский живописец-жанрист.
 Грёз, Лилиан (1890—1950) — французская актриса театра и кино, модель.